Molekulska formula -{C9H10O}- se može odnositi na:

 4-Etilbenzaldehid
 Havikol
 Cinamil alkohol
 Fenilaceton
 Propiofenon